Dette er en oversigt over Københavns største hoteller baseret på antal værelser. Listen er ikke komplet og udbygges stadigvæk. De to Oslobåde er markeret med orange, da hver af disse cruisefærger som udgangspunkt befinder sig i København hver anden dag.

Fra januar 2010 indtil december 2014 steg det samlede antal sengepladser på Københavns hoteller med 7400 til 32.800, og 10 nye hoteller kom til. I 2010 var der 4,7 mio. overnatninger på Københavns hoteller. I 2013 var tallet steget til over 6 mio.

Referencer 

 
Lister over bygninger, konstruktioner og anlæg i Danmark